

Bibbia 
 Keila – città israelita citata nella Bibbia

Estonia 
 Keila – città della contea di Harjumaa
 Keila – comune rurale corrispondente

Germania 
 Keila – comune del circondario Saale-Orla-Kreis (Turingia)